Novo Brdo est un toponyme qui peut désigner :
Novo Brdo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kravarsko, comitat de Zagreb ;
Novo Brdo, une ville est une commune de l'est du Kosovo.